Box Elder kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Box Elder (Montana)
Box Elder (South Dakota)